Somma Lombardo — comuna da província de Varese, Lombardia, Itália
 Somma Vesuviana — comuna da província de Nápoles, Campânia, Itália
 Sommacampagna — comuna da província de Verona, Vêneto, Itália
 Bonaventura Somma — compositor e maestro italiano

Ver também
 Soma

Desambiguação
Desambiguações de topônimos